Floß steht für:
 Floß, ein einfaches Wasserfahrzeug
 Floß, eine Kurzgeschichte von Stephen King, siehe Der Gesang der Toten

Floß ist ein geographischer Name:
Gemeinde:
 Floß (Oberpfalz), Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gewässer:
 Floß (Brend) – zwei Zuflüsse der Brend im Stadtgebiet von Bischofsheim an der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; flussabwärts:
 Querfloß, linker Zufluss in Bischofsheim
 Mittelbach-Floß, linker Zufluss nach Unterweißenbrunn
 Floß (Söterbach), linker Zufluss des Söterbachs bei Türkismühle, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Floß (Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab in Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Floß (Ziegelbach), linker Zufluss des Ziegelbachs (zum Aalbach) bei Roßbrunn, Gemeinde Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Das Floß, früherer Name des Richterflössels, linker Zufluss der Spree bei Niederfriedersdorf, Landkreis Görlitz

 Das Floß, linker Zufluss des Katzenbachs (zum Ellerbach) vor Roxheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Oberes Floß, rechter Zufluss des Graubrunner Floß (zum Burbach, zur Saar) beim Stadtteil Burbach, Stadt Saarbrücken, Landschaftsverband Saarbrücken, Saarland

Floß und Floss sind Familiennamen:

 Gerhard Floß (1932–2009), deutscher Maler und Grafiker
 Harald Floss (* 1960), deutscher Prähistoriker
 Heinrich Joseph Floß (1819–1881), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Johannes Floß (1937–2016), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Karel Floss (* 1926), tschechischer Philosoph und Politiker
 Pavel Floss (* 1940), tschechischer Philosoph
 Rolf Floß (* 1936), deutscher Schriftsteller 
 Rudolf Floss (* 1935), deutscher Bauingenieur

FLOSS steht für:
 Free/Libre Open Source Software

Siehe auch:
 Floßbach
 Flos
 Floss (Tanz)
 Flosse (Begriffsklärung)
 Floßmann (Flossmann, Flosmann)
 Flosser
 Biwaknest#Biwak als Floß (Ameisen-Floß)

FLOSS